УФ-випромінювання - Ультрафіолетове випромінювання 
 УФ-спектроскопія
 УФ-окиснення
 УФ-стабілізатор